Майкл Эдвард Редмонд (; род. 27 декабря 1947, Питерборо)— канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1968, 1969).

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне играл в течение четырёх сезонов за «Питерборо Питс», по итогам сезонов 1965/66 и 1966/67 он зарабатывал более 90 очков за сезон, получив в 1967 году приз Ред Тилсон Трофи, как лучший хоккеист Хоккейной лиги Онтарио. 

По окончании сезона присоединился к команде фарм-клубу «Монреаль Канадиенс» «Хьюстон Аполло», за который отыграл концовку сезона и начало следующего. В том же сезоне Редмонд присоединился к «Канадиенс», в котором в 1968 и 1969 годах выиграл два подряд Кубка Стэнли, но при этом он не отличался высокой результативностью.

Отыграв полтора сезона сезона в «Канадиенс», зимой 1971 года он был обменян в «Детройт Ред Уингз» на одного из лидеров команды Фрэнка Махолвича. В трёх следующих сезонах он был результативен, забивая за сезон более 40 шайб, при этом в сезоне 1972/73 Редмонд заработал 93 очка (52+41), став лучшим бомбардиром «Ред Уингз» по итогам сезона, превзойдя рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам за один сезон и войдя в Сборную всех звёзд по итогам сезона. В следующем сезоне он также забросил более 50 шайб за сезон, заработав 77 очков (51+26).

Из-за травмы спины, полученной по ходу сезона 1974/75 он пропустил большую часть сезона, отыграв только в 29 матчах. В сезоне 1975/76 у него возобновились проблемы со спиной, из-за которых он завершил свою карьеру по окончании сезона в возрасте 28 лет.

В составе сборной Канады участвовал в Суперсерии 1972 против сборной СССР. Редмонд сыграл в одном матче серии, не отметившись при этом набранными очками.

Телевизионная карьера 
По окончании карьеры работал хоккейным аналитиком и спортивным комментатором на телевидении.

Семья 
Его младший брат Дик Редмонд, который также играл в НХЛ с 1969 по 1982 год.

Статистика

Клубная

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Хьюстон Аполло»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Спортивные комментаторы